Ťing může znamenat:

 Ťing (An-chuej) – okres v provincii An-chuej
 Ťing (Che-pej) – okres v provincii Che-pej
 Ťing (příjmení) – čínské příjmení
 Ťing – zkrácený název Pekingu